Burgi o Bürgi es un apellido, que puede estar vinculado o hacer referencia a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Patronímicos 
 Joost Bürgi (1552-1632), también conocido como Jobst Bürgi o por su forma latinizada Byrgius, relojero y matemático suizo.
 Richard Burgi (1958-), también conocido como Richard William Burgi, actor y modelo estadounidense.